UAG puede referirse a:

Universidad Autónoma de Guadalajara, primera universidad privada en México; o
Universidad Autónoma de Guerrero, universidad pública del estado de Guerrero.

Acrónimos